

Geografie 
 Pardo (rivier), een rivier in Brazilië

 Fuencarral-El Pardo, een district in Madrid
 Nationaal park Serra do Pardo, een nationaal park in Brazilië
 Ribas do Rio Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Rio Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul.
 Rio Pardo de Minas, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Santa Cruz do Rio Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. 
 Santa Rita do Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 São José do Rio Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Vargem Grande do Rio Pardo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Familie  
 Pardo (familie)
 Jan I Pardo (1507-1549), x1) Catherine van der Vlaminckpoorte (1508-1540), x2) Godelieve de la Coste
 Jan II Pardo (1535-1596), burgemeester van Brugge, x1) Maria Nieulant (†1580), x2) Marie Anchemant (†1595)
 Frans Pardo (†1615), burgemeester van Brugge, x Josine de la Torre
 Jan III Pardo (†1631), burgemeester van Brugge, x Maria de Peralta
 Jacob Pardo (†1641), burgemeester van Brugge, x Lucie Anchemant

Namen 
 Anselmo Pardo Alcaide, een Spaans entomoloog
 Felipe de Pardo, een rooms-katholieke geestelijke
 Joeri Pardo, een Belgische voetballer
 Jorge Pardo (beeldhouwer)
 Jorge Daniel 'J.D.' Pardo, een Amerikaanse acteur
 Juan Pardo de Tavera, kardinaal
 Pável Pardo, een Mexicaanse voetballer
 Rubén Pardo, een Spaanse voetballer
 Sebastián Pardo, een Chileense voetballer
 Silvester Pardo (Burgos ca.1460 - Brugge 1538) x Josine Lopez (†1540)
 Trinidad Pardo de Tavera, een Filipijnse historicus en bestuurder
 Urko Pardo, een Belgisch-Spaanse voetballer

Overig 
 Koninklijk Paleis van El Pardo, een paleis in Madrid

Zie ook 
 Verdrag van El Pardo (doorverwijspagina)